Liiva est un patronyme et toponyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), vocaliste de death metal suédois

Toponyme

Liiva, quartier de Nõmme à Tallinn
Liiva, village de la commune de Kose dans le comté de Harju
, village de la commune de Audru dans le comté de Pärnu
Liiva, village de l'île de Muhu dans le comté de Saare
, village de la municipalité de Saaremaa dans le comté de Saare
, village de la commune de Võru dans le comté de Võru

Homonymies partielles
, village de la paroisse de Lüganuse dans le comté de Viru oriental
Erra-Liiva, village de la commune de Sonda dans le comté de Viru-Est
, village de la paroisse de Saaremaa dans le comté de Saare
Kalevi-Liiva, dunes de sable de la commune de Jõelähtme dans le comté de Harju
, village de la paroisse de Saaremaa dans le comté de Saare
, village de la paroisse de Saaremaa dans le comté de Saare
 (anciennement Liiva), village de la paroisse de Saaremaa dans le comté de Saare

Voir aussi

Homonymie de toponyme